Boismont (Meurthe-et-Moselle)
Boismont (Somme)